«Are You Dazed» (conocida también como «Blankly») es una canción interpretada por el grupo surcoreano femenino Miss A, incluida primeramente en el segundo miniálbum del grupo Step Up , incluida después en su primer álbum de larga duración A Class.
A diferencia de las demás canciones de Step Up, «Are You Dazed» es una balada  con pinceladas del  género K-pop,  ideal para un rompimiento.
La canción, sin ser lanzada como sencillo, ingresó a las principales listas coreanas como el Gaon Chart y el MNET Chart.

Rankings coreanos

Sencillos de Miss A
Canciones de 2010